Глушково — название населённых пунктов:

Россия 
 Глушково — деревня в Белозерском районе Вологодской области.
 Глушково — посёлок в Черняховском районе Калининградской области.
 Глушково — деревня в Козульском районе Красноярского края.
 Глушково — рабочий посёлок (посёлок городского типа) в Курской области, административный центр Глушковского района.
 Глушково — посёлок станции в Курской области, в Глушковском районе.
 Глушково — село в Кадошкинском районе Мордовии.
 Глушково — деревня в Шарангском районе Нижегородской области.
 Глушково — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области.
 Глушково — деревня в Шумячском районе Смоленской области.
 Глушково — село в Шумячском районе Смоленской области.

Украина 
 Глушково — село в Глобинском районе Полтавской области.

См. также 
 Глушково-Второе